Gargantua, un roman de François Rabelais ;
 Gargantua, géant mythique de la culture populaire en France et en Grande-Bretagne ;
 Gargantua, une lithographie caricaturale de Honoré Daumier qui représente Louis-Philippe ;
 Gargantua, dessin animé français, composé de 26 épisodes, réalisé par Bernard Deyries en 1993 ;
 Gargantua, une grotte au Canada ;
 Gargantua, une des créatures de l'univers fictif du jeu vidéo Half-Life.
 Gargantua, un gorille de cirque dans les années 1940.
 Gargantua, une attraction du parc à thèmes Mirapolis
 Gargantua, un trou noir dans le film Interstellar